Questa è stata la prima edizione di questo torneo.

In finale Anett Kontaveit ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Simona Halep (finale)
  Anett Kontaveit (Campionessa) 
  Emma Raducanu  (quarti di finale)
  Jil Teichmann (primo turno)

 Ajla Tomljanović (secondo turno) 
 Marta Kostjuk (semifinale) 
 Irina-Camelia Begu (primo turno) 
 Anhelina Kalinina (quarti di finale)

Wildcard 

  Jaqueline Cristian (quarti di finale)
  Irina Maria Bara (secondo turno)

 Andreea Prisacariu (primo turno)

Qualificate 

  Anna Bondár (primo turno)
  Alexandra Ignatik (primo turno)
  Anastasija Gasanova (secondo turno)

 Aleksandra Krunić (primo turno) 
 Lesja Curenko (quarti di finale) 
 Lesley Pattinama Kerkhove (primo turno)

Lucky loser 

  Jana Fett (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Transylvania Open 2021